Плоски () — село в Благоевградской области Болгарии. Входит в состав общины Сандански. Находится примерно в 10 километрах к северу от центра города Сандански и примерно в 44 километрах к югу от центра города Благоевград. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживал 631 человек, преобладающая национальность — болгары.

Население

Примечания 

Сёла Благоевградской области